Bartlett kan som auktorsförkortning betyda:

 Edward Bartlett
 Abraham Dee Bartlett
 John Kenneth Bartlett
 Harley Harris Bartlett

Robotskapade auktorsförkortningar